

Geografia 
 Takayanagi – cittadina soppressa del distretto di Kariwa, Niigata, Giappone
 Stazione di Takayanagi – stazione ferroviaria di Kashiwa, Chiba, Giappone

Persone 
 Akane Takayanagi – idol giapponese (1991)
 Issei Takayanagi – calciatore giapponese (1986)
 Kenjirō Takayanagi – ingegnere giapponese (1899-1990)
 Masanobu Takayanagi – direttore della fotografia giapponese
 Masayuki Takayanagi – jazzista giapponese (1932-1991)
 Shigehito Takayanagi – regista giapponese
 Shigenobu Takayanagi – poeta giapponese (1923-1983)
 Shōko Takayanagi – pallavolista giapponese (1954)
 Tarō Takayanagi – saltatore con gli sci giapponese (1982)
 Yūko Takayanagi – schermitrice giapponese (1965)

Altro 
 9080 Takayanagi – asteroide della fascia principale